Vorhof steht für:

 ein dem Gebäude vorgelagerter Hof, siehe Hof (Architektur)
 Vorhof (Atrium), ein Teil des Herzens, siehe Herz #Räume und Gefäße
 Mundvorhof (Vestibulum oris), Raum vor den Zahnreihen, siehe Mundhöhle
 Scheidenvorhof (Vestibulum vaginae), Teil der menschlichen Vulva zwischen den kleinen Schamlippen

Vorhof ist der Name folgender Orte: 
 Vorhof (Freiamt), Zinken der Gemeinde Freiamt im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Vorhof (Ruhwinkel), Ortsteil von Ruhwinkel im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Vorhof (Untergruppenbach), Weiler der Gemeinde Untergruppenbach im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch: